Mužská dvouhra Swedish Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Fabio Fognini, který zvolil start na paralelně konaném turnaji Croatia Open Umag.

Vítězem se stal pátý nasazený Chilan Nicolás Jarry, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou šestku Juana Ignacia Londera po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V 90minutovém utkání proměnil oba brejkboly, které si vypracoval a získal první singlový titul na okruhu ATP Tour ve třetím odehraném finále. Po skončení jeho průběžná zápasová bilance v sezóně 2019 činila 19–15. Jarry tak navázal na šest profesionálních titulů svého děda a světové čtrnáctky Jaimeho Fillola z let 1971 až 1982.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2019